Carlos Uribe puede referirse a:

 Carlos Uribe Cordovez (1854-1931), político y diplomático colombiano, Ministro de Relaciones Exteriores.
 Carlos Uribe Echeverri (1888-1958), abogado y político colombiano, Ministro de Minas y Petróleos.
 Carlos Uribe Gaviria (1892-1982), político y militar colombiano, Ministro de Guerra.
 Carlos Uribe Zambrano (n. 1991), futbolista peruano.